Krasov steht für

 Krasov, Gemeinde in Tschechien
 Krasov (Vidnava), Ortsteil von Vidnava in Tschechien
 Krašov (Bezvěrov), Ortsteil von Bezvěrov in Tschechien
 Sender Krašov, tschechische Sendestation
 Burg Krašov

Siehe auch:
 Krassow